{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (86701) - || 2000 FP59 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86702) - || 2000 FM60 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86703) - || 2000 FC61 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86704) - || 2000 FS63 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86705) - || 2000 FW64 || 30 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86706) - || 2000 FY73 || 29 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86707) - || 2000 GJ || 2 april 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (86708) - || 2000 GK5 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86709) - || 2000 GR5 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86710) - || 2000 GU5 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86711) - || 2000 GB6 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86712) - || 2000 GO6 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86713) - || 2000 GY8 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86714) - || 2000 GN9 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86715) - || 2000 GO9 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86716) - || 2000 GW10 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86717) - || 2000 GG11 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86718) - || 2000 GO14 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86719) - || 2000 GA19 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86720) - || 2000 GC19 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86721) - || 2000 GJ28 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86722) - || 2000 GY28 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86723) - || 2000 GG30 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86724) - || 2000 GY30 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86725) - || 2000 GG32 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86726) - || 2000 GN34 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86727) - || 2000 GW34 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86728) - || 2000 GV35 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86729) - || 2000 GX36 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86730) - || 2000 GY37 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86731) - || 2000 GV38 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86732) - || 2000 GK39 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86733) - || 2000 GS41 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86734) - || 2000 GT42 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86735) - || 2000 GF43 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86736) - || 2000 GE45 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86737) - || 2000 GV46 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86738) - || 2000 GB51 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86739) - || 2000 GC51 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86740) - || 2000 GM51 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86741) - || 2000 GW52 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86742) - || 2000 GR53 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86743) - || 2000 GS56 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86744) - || 2000 GE57 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86745) - || 2000 GJ57 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86746) - || 2000 GW57 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86747) - || 2000 GZ57 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86748) - || 2000 GP58 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86749) - || 2000 GF60 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86750) - || 2000 GS63 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86751) - || 2000 GQ64 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86752) - || 2000 GB66 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86753) - || 2000 GK67 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86754) - || 2000 GS67 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86755) - || 2000 GO68 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86756) - || 2000 GV69 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86757) - || 2000 GA70 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86758) - || 2000 GV71 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86759) - || 2000 GX72 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86760) - || 2000 GQ75 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86761) - || 2000 GR75 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86762) - || 2000 GS75 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86763) - || 2000 GH78 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86764) - || 2000 GP78 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86765) - || 2000 GC84 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86766) - || 2000 GD84 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86767) - || 2000 GX84 || 3 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86768) - || 2000 GA86 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86769) - || 2000 GE87 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86770) - || 2000 GN87 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86771) - || 2000 GS87 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86772) - || 2000 GK88 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86773) - || 2000 GT88 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86774) - || 2000 GH89 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86775) - || 2000 GL90 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86776) - || 2000 GR91 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86777) - || 2000 GV91 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86778) - || 2000 GX91 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86779) - || 2000 GG92 || 4 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86780) - || 2000 GO92 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86781) - || 2000 GT92 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86782) - || 2000 GZ92 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86783) - || 2000 GX93 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86784) - || 2000 GZ93 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86785) - || 2000 GW94 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86786) - || 2000 GS97 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86787) - || 2000 GZ97 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86788) - || 2000 GX98 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86789) - || 2000 GD99 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86790) - || 2000 GE100 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86791) - || 2000 GN100 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86792) - || 2000 GM103 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86793) - || 2000 GF104 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86794) - || 2000 GL104 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86795) - || 2000 GM105 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86796) - || 2000 GY107 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86797) - || 2000 GM108 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86798) - || 2000 GW111 || 3 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86799) - || 2000 GH112 || 3 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86800) - || 2000 GG113 || 6 april 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten